

Persone
 Alessandro Manzoni (1785-1873) – scrittore, poeta e drammaturgo italiano, autore del romanzo I promessi sposi
 Antonella Manzoni (1980) – sciatrice d'erba italiana
 Antonio Manzoni, noto anche come Antonio Pellegrino (...-1267) – viaggiatore e beato italiano
 Biagio Manzoni (...-...) – pittore italiano del XVII secolo 
 Carletto Manzoni (1909-1975) – scrittore italiano
 Caterina Manzoni (1745-...) – attrice teatrale italiana
 Domenico Manzoni (...-...) – economista italiano della Repubblica di Venezia, del XVI secolo
 Enrico Manzoni (1819-1881) – nobile e imprenditore italiano, figlio dello scrittore Alessandro
 Filippo Manzoni (1826-1868) – nobile italiano, figlio dello scrittore Alessandro
 Flavio Manzoni (1965) – designer italiano
 Francesca Manzoni (1710-1743) – poetessa italiana, moglie di Luigi Giusti
 Franco Manzoni (1957) – poeta, giornalista e critico letterario italiano
 Gaetano Manzoni (1871-1937) – diplomatico e politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Giacomo Maria Manzoni (1576-1642) – imprenditore siderurgico del Ducato di Milano, quadrisavolo di Alessandro Manzoni
 Giacomo Manzoni (politico) (1816-1889) – patriota italiano, ministro delle finanze della Repubblica Romana del 1849
 Giacomo Manzoni (1932) – compositore, musicologo e saggista italiano
 Giacomo Manzù, pseudonimo di Giacomo Manzoni (1908-1991) – scultore italiano
 Giuseppe Manzoni (1742-1811) – presbitero e scrittore italiano
 Luigi Manzoni (1888-1968) – agronomo e politico italiano
 Luigi Manzoni (1892-1979) – poeta italiano
 Mario Manzoni (1969) – ciclista su strada e dirigente sportivo italiano
 Piero Manzoni (1933-1963) – artista italiano
 Pietro Manzoni (1736-1807) – padre dello scrittore Alessandro
 Pietro Manzoni (...) – ex calciatore italiano
 Pietro Luigi Manzoni o Pier Luigi Manzoni (1813-1873) – nobile italiano, figlio dello scrittore Alessandro
 Pio Manzù, pseudonimo di Pio Manzoni (1939-1969) – designer italiano
 Raffaele Manzoni (1917-2011) – schermidore e maestro di scherma italiano
 Renzo Manzoni (1852-1918) – esploratore italiano, nipote di Alessandro Manzoni
 Susanna Manzoni (1989) – calciatrice italiana
 Tommaso Manzoni (1819-1893) – conte, senatore del Regno d'Italia
 Valentino Manzoni (1932) – politico italiano

Istituti scolastici
 Istituto civico Alessandro Manzoni – istituzione scolastica paritaria comunale di Milano, fondata nel 1861 dall'assessore Carlo Tenca
 Liceo ginnasio statale Alessandro Manzoni – antico e prestigioso liceo di Milano

Monumenti e ville
 Casa Manzoni – palazzo storico di Milano in Lombardia, noto per essere stato la dimora di Alessandro Manzoni dal 1813 alla morte
 Monumento ad Alessandro Manzoni – monumento al Manzoni a Lecco in Lombardia
 Monumento ad Alessandro Manzoni – monumento al Manzoni a Milano in Lombardia
 Palazzo Manzoni – palazzo di Forlì in Emilia-Romagna
 Palazzo Manzoni – palazzo di Perugia in Umbria
 Palazzo Manzoni – edificio storico di Barzio in Lombardia
 Villa Manzoni – casa museo dello scrittore a Lecco in Lombardia

Toponomastica 
 Manzoni - Museo della Liberazione – fermata della Linea A della Metropolitana di Roma
 Via Manzoni – via del centro di Milano facente parte del Quadrilatero della moda
 Via Manzoni – via di Firenze, da piazza Beccaria all'incrocio tra via Giovan Battista Niccolini e via Giacomo Leopardi

Altro
 14103 Manzoni – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1997
 A. Manzoni & C. – concessionaria di pubblicità fondata nel 1863 a Milano
 Edizioni Angolo Manzoni – casa editrice torinese specializzata nella produzione di libri a grandi caratteri per lettori ipovedenti
 Manzoni – famiglia italiana
 Manzoni bianco – vitigno a bacca bianca
 Manzoni – nave traghetto
 ManzOni – gruppo post rock cantautoriale italiano
 Ospedale Alessandro Manzoni – ospedale di Lecco in Lombardia
 Pensiero e poetica di Alessandro Manzoni – convinzioni poetiche, stilistiche, linguistiche ed ideologiche di Alessandro Manzoni
 Serata Manzoni – trasmissione televisiva di Rai 1 trasmessa nel 1985 per il secondo centenario della nascita di Alessandro Manzoni

Pagine correlate
Teatro Manzoni